

Plaatsen 
 Carna (Ierland), een kleine plaats in het Westen van Ierland
 Càrna, een eiland aan de westkust van Schotland
 Cârna, een gemeente in het Zuiden van Roemenië

Andere 
 Carna (mythologie), een godin uit de Romeinse mythologie
 Carna (botnet), een botnet dat door zijn eigenaar gebruikt om een census van het internet uit te voeren
 Carna (film), een Nederlandse film uit 1969